Baigorrita puede referirse a:

 Baigorrita (cacique), cacique ranquel.
 Baigorrita (Buenos Aires), localidad de la Argentina.